Тапи́р может означать:
 Тапир — травоядные животные из отряда непарнокопытных (надсемейства тапирообразные).
 Горный тапир — вид млекопитающих из семейства тапировые, обитающий в горных районах Анд.
 Равнинный тапир — вид млекопитающих из семейства тапировых, населяющий равнинные области Южной Америки.
 Чепрачный тапир — млекопитающее рода тапиров отряда непарнокопытных, обитает в Азии. 
 Центральноамериканский тапир — вид млекопитающих семейства тапировых.
 «Тапир» — серия советских больших десантных кораблей проекта 1171.